Puerto Varas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Puerto Varas (ort), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, 
 Puerto Varas (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, 

Robotskapade Chileförgreningar